HNB steht für:
 Hexanitrobenzol, Sprengstoff
 Hrvatska Narodna banka, siehe Kroatische Nationalbank
 Hatton National Bank, sri-lankische Bank
 Huntingburg Airport (IATA-Code), Flughafen von Huntingburg (Indiana), Dubois County, Indiana
 Hockey New Brunswick, Regionalverband von Hockey Canada

Abkürzung